Хас (Has, Haas):

 Хас, Аня (род. 1971) — австрийская горнолыжница.
 Хас, Бекир Озан (род. 1985) — турецкий футболист, полузащитник.
 Хас, Войцех Ежи (1925—2000) — польский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Хас, Йозеф (1879—1960) — немецкий композитор и педагог.
 Хас, Кристль (1943—2001) — австрийская горнолыжница.
 Хас, Ханс (1906—1973) — австрийский тяжелоатлет, олимпийский чемпион.
 Хас, Хедвиг (1902—1992) — немецкая фехтовальщица-рапиристка, чемпионка мира.
 Хас — округ Албании.

См. также 
 
 Хаз